Киріяк Кондратович (?-пом. 1788) — український поет і перекладач
 Киріяк Ілля (1888–1965) — український письменник

Українські прізвища